Jméno a příjmení Jaroslav Blažek má více nositelů:

 Jaroslav Blažek (filmař) (1896–1976) – český filmový tvůrce, kameraman
 Jaroslav Blažek (politik) (1882–???) – československý meziválečný politik, poslanec za sociální demokracii a KSČ
 Jaroslav Blažek (malíř) (1927–2019) – akademický malíř, grafik a keramik